Grisi est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 
 
 Alejandro Loayza Grisi (1985-), réalisateur bolivien ; 
 Carlotta Grisi (1819-1899), danseuse italienne, cousine de Giuditta et Giulia Grisi ;
 Giuditta Grisi (1805-1840), cantatrice italienne, sœur de Giulia Grisi ;
 Giulia Grisi (1811-1869), cantatrice italienne.

Toponyme 

 , frazione de la commune italienne de Monreale, dans la province de Palerme en Sicile.

Médecine 
 Grisi siknis, expression de la langue  signifiant « maladie folle », syndrome affectant principalement le peuple Mosquitos à l'Est de l'Amérique centrale (Honduras et Nicaragua) et touchant principalement des jeunes femmes.

Patronyme italien